Sahaliyania est un genre éteint de dinosaures de la famille des hadrosauridés (dinosaures à bec de canard) du Crétacé supérieur du Heilongjiang en Chine. Ses restes ont été trouvés dans un dépôt d'ossements de la Formation de Yuliangze d'âge maastrichtien, à côté de restes plus rares de Wulagasaurus, un hadrosauridé de la sous-famille Saurolophinae. Sahaliyania a été nommé par Pascal Godefroit et ses collègues en 2008. Il est l'un des hadrosauridés de la région du fleuve Amour nommés depuis 2000. 

L'espèce-type, et la seule connue, est Sahaliyania elunchunorum, nommée en l'honneur du peuple Elunchun.

Étymologie 
Le nom de genre Sahaliyania vient du mandchou :  Sahaliyan ula, littéralement : « Rivière noire », désignant le fleuve Amour.

Le nom spécifique latinisé elunchunorum fait référence peuple Elunchun.

Classification 
Une analyse phylogénétique effectuée par Prieto-Márquez et ses collègues a conduit au cladogramme suivant, montrant la place de Sahaliyania parmi les Lambeosaurinae :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 
 

Hadrosauridae 
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2008